Kaiavere – jezioro w Estonii.

2 miejscowości w Estonii:
 Kaiavere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Palamuse.
 Kaiavere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Tabivere.